Degodehaus bezeichnet:
 Degodehaus (Düsseldorf), Haus, in dem der Maler und Fotograf Georg Wilhelm Degode ab 1895 gewohnt hat
 Degodehaus (Oldenburg), Geburtshaus von Georg Wilhelm Degode